Миллнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1830—1875) — австралийский медицинский деятель, администратор и исследователь.
 Миллнер, Джошуа (1847—1931) — британский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1887—1986) — австралийский военнослужащий, полковник, участник Второй мировой войны.